Here puede hacer referencia a: 
 HERE Technologies conocido como Here, empresa de tecnología de geolocalización.
 Here, álbum de Alicia Keys.
«Here», canción de Alessia Cara.